Старотураево (Ермекеевский район) — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Старотураево (Калтасинский район) — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.